Станисла́в Никола́евич Кондрашо́в (25 декабря 1928 — 28 августа 2007) — советский и российский журналист-международник, публицист, писатель. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Биография 
Станислав Кондрашов родился в пос. Кулебаки Нижегородской губернии. В 1946 году он окончил школу с серебряной медалью и вне конкурса поступил в МГИМО. С 1951 года он начал работать в газете «Известия». Первой публикацией была статья о режиме диктатора Батисты на Кубе. В октябре 1956 года он был направлен собственным корреспондентом «Известий» в Египет. В это время произошла война между Египтом и Израилем. Репортаж Кондрашова о событиях в Египте был опубликован на первой полосе газеты. Заграничная командировка была продлена на 3 месяца. В ноябре 1957 года он был вновь направлен в Египет в качестве постоянного корреспондента.

С ноября 1961 года по июнь 1968 года и с октября 1971 года по декабрь 1976 года он работал собственным корреспондентом «Известий» в США. В своих статьях он рассказывал о Карибском кризисе, убийстве президента Кеннеди и его брата Роберта, о войне во Вьетнаме и многих других событиях.

С августа 1977 года он работал политическим обозревателем «Известий», вёл на телевидении программу «Международная панорама». В июне 2000 года он ушёл из «Известий».

За свою жизнь написал двадцать восемь книг.

Скончался Станислав Николаевич Кондрашов в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды и почётные звания 
 орден Дружбы (2 августа 1999 года) — за большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу
 орден Ленина (13 марта 1967 года)
 орден «Знак Почёта»
 медали
 Заслуженный работник культуры РСФСР
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (19 декабря 1998 года) — за многолетний творческий журналистский труд по правдивому и честному освещению событий общественной жизни и в связи с 70-летием со дня рождения
 Премия «Золотое перо России» (1998)

Библиография 
 Перекрестки Америки. Заметки журналиста (1969)
 Американцы в Америке («Известия», 1970)
 Жизнь и смерть Мартина Лютера Кинга (1971)
 Свидание с Калифорнией (1975)
 Контуры времени («Известия», 1981)
 Блики Нью-Йорка — «Советский писатель», 1982.
 В Аризоне, у индейцев — М.: Советская Россия, 1982. — (По ту сторону).
 Мы и они в этом тесном мире: дневник политического обозревателя (1984)
 Путешествие американиста («Советский писатель», 1986)
 Люди за океаном: американские очерки разных лет — «Издательство политической литературы», 1987.
 Долгий взгляд на Америку («Международные отношения», 1988)

Примечания

Литература 
Станислав Кондрашов в воспоминаниях, дневниках, переписке. Издательство: Любимая Россия, 2010 г.
ISBN 978-5-9607-0020-7

Кондрашов Станислав Николаевич // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Журналисты России
Журналисты СССР
Писатели России XX века
Публицисты России
Телеведущие России
Выпускники МГИМО
Журналисты газеты «Известия»
Журналисты-международники
Похороненные на Троекуровском кладбище
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации